Queipo, apellido, puede hacer referencia a:

 Manuel Abad Queipo, religiosa memoria asturiana.

Otros 
 Queipo de Llano, página de desambiguación.